Ngambon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngambon, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Ngambon, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar